Фелпс (округ, Міссурі)
 Фелпс (округ, Небраска)